— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Дайго, использовавшийся с 1324 по 1326 год .

Девиз правления Сётю был объявлен в связи с началом нового 60-летнего цикла китайского календаря.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 9-й день 12-й луны 4-го года Гэнкё (по юлианскому календарю — 25 декабря 1324);
 26-й день 4-й луны 3-го года Сётю (по юлианскому календарю — 28 мая 1326).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из древнекитайского сочинения Книга Перемен:「見龍在田利見大人、何謂也、子曰、龍徳而正中者也、又曰、需有孚、元亨、貞吉位乎天位、以正中也」.

События 
даты по юлианскому календарю

 1324 год (1-я луна 1-го года Сётю) — в возрасте 41 года скончался найдайдзин Саёндзи Кинсигэ;
 1324 год (3-я луна 1-го года Сётю) — император посетил храм Ивасимидзу;
 1324 год (3-я луна 1-го года Сётю) — император посетил святилище Камо;
 1324 год (5-я луна 1-го года Сётю) — скончался Коноэ Иэхира, кампаку времён императора Ханадзоно;
 1324 год (6-я луна 1-го года Сётю) — в возрасте 58 лет скончался бывший император Го-Уда;
 1325 год (6-я луна 2-го года Сётю) — в возрасте 62 лет скончался бывший сёгун, князь Корэясу;
 1325 год (12-я луна 2-го года Сётю) — в возрасте 36 лет скончался бывший кампаку Итидзё Утицунэ;
 1326 год (3-й год Сётю) — сообщение о беременности императрицы Саёндзи-но Киси, любимой жены императора Го-Дайго, впоследствии оказавшееся ложным;

Смута годов Сётю 

В годы Сётю продолжился упадок рода Ходзё и загнивание Камакурского сёгуната. Очередным всплеском общественного недовольства стал заговор 1324 года, в котором участвовали император и высшие должностные лица страны.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература